Laurel (Batangas), een gemeente in Batangas, Filipijnen
Laurel (stripauteur), een Franse stripauteur
een plaats in de Verenigde Staten:
Laurel (Delaware)
Laurel (Florida)
Laurel (Indiana)
Laurel (Iowa)
Laurel (Maryland)
Laurel (Mississippi)
Laurel (Montana)
Laurel (Nebraska)  
Laurel (Virginia) 

Stan Laurel